złoże mineralne
 złoże gruntowe
 złoże gniazdowe
 złoże kopaliny
 złoże okruchowe
 złoże pokładowe
 złoże żyłowe
 złoże soczewkowe
 złoże wysadowe
 złoże filtracyjne
 złoże biologiczne
 złoże fluidalne – złoże powstające w wyniku fluidyzacji
 złoże jonitowe – złoże służące do wymiany jonowej

Zobacz też 
 inne nazwy rozpoczynające się od złoże